Сражения Александра Македонского — битвы, в которых этот правитель Македонского царства принимал участие, начиная с периода до его смерти Филиппа II и оканчивая походом в Индию. В 324 году до н.э. Александр Македонский готовился к походу в Аравию

Сражения в Греции и Македонии 
 340 год до н. э. — восстание медов: в возрасте 16 лет Александр Македонский подавил восстание медов, фракийского племени на северо-восточной границе Македонии, в то время как его отец, Филипп II, осаждал Византий на Босфоре (Плутарх, «Александр»).
 август 338 года до н. э. — сражение при Херонее: в центральной Греции объединенное войско Афин, Фив и других городов Эллады было разгромлено македонским царем Филиппом II. В возрасте 18 лет Александр возглавлял левое крыло македонской армии. После сражения Греция признала власть Македонии над собой.
 весна-лето 335 года до н. э. — поход на Балканы: первые сражения Александра в качестве македонского царя. В ходе боев на Балканах до реки Истр (совр. Дунай) разбит ряд восставших фракийских и иллирийских племен (трибалы, пеоны, геты, тавлантии и др.).
 сентябрь 335 года до н. э. — осада Фив: стремительный бросок из Иллирии на штурм восставшего города Фивы в Беотии, одного из самых сильных в Элладе того времени. Быстрая победа и разрушение древнего и сильного города подавили волю греков к сопротивлению.

Поход в Азию (334—323 годы до н. э.) 

 май 334 года до н. э. — битва на реке Граник: Александр Македонский разбил войско персидских сатрапов на реке Граник в Малой Азии, недалеко от легендарной Трои. После битвы вся Малая Азия в течение года попала под власть Александра.
 осень 334 года до н. э. — осада Галикарнаса: осада и штурм столицы Карии, прибрежного города Галикарнаса на южной оконечности полуострова Малая Азия. В ходе осады погибло немало солдат из гарнизона, но персам удалось вырваться морем. Галикарнасс был сдан после тяжелого боя без населения и разрушен по приказу Александра.
 ноябрь 333 года до н. э. — битва при Иссе: разгромлено персидское войско царя Дария III в Киликии (Малая Азия). Александр легко ранен мечом в бедро. Дарий бежал, Александр мог без помех продолжить завоевание Азии.
 январь-июль 332 года до н. э. — осада Тира: семимесячная осада и взятие штурмом неприступного финикийского города Тира. Персидская держава лишилась своего морского флота, так как все основные приморские базы и города оказались во власти Александра.
 сентябрь-октябрь 332 года до н. э. — осада Газы: двухмесячная осада и взятие штурмом города Газа в Палестине. Александр тяжело ранен стрелой в плечо. После падения Газы Александр легко овладел Египтом.
 1 октября 331 года до н. э. — битва при Гавгамелах: решающее сражение, после которого Персидская империя прекратила существование. Войско персидского царя Дария III разбито за рекой Евфрат, на территории современного иракского Курдистана. Дарий бежал, но вскоре был убит своим сатрапом.
 зима 330 года до н. э. — битва при Персидских воротах: разбив войско сатрапа Ариобарзана, македонское войско открыло себе путь к Персеполю.
 329—327 годы до н. э. — Горная война: война в Согдиане и Бактрии с местными повстанцами. Сражения носят локальный характер, местные правители при помощи партизанских действий пытаются завоевать независимость. После уничтожения лидеров и захвата горных крепостей сопротивление местной знати в основном подавлено.
 июль 326 года до н. э. — битва на реке Гидасп: битва с индийским царём Пором на реке Гидасп, восточным притоком реки Инд. Македоняне впервые сражались со слонами и понесли тяжёлые потери, после которых отказались следовать за Александром дальше на восток за реку Ганг.
 326—325 годы до н. э. — штурм города маллов: бои с племенами Индии, проживающими вдоль рек Гидасп и Инд. Вынужденный отказаться от похода на Восток, Александр возвращался в Персию через новые земли, присоединяя или истребляя местных жителей. В бою за один из городов маллов Александр был тяжело ранен стрелой в грудь и лишь чудом выжил.

Литература 
 Арриан Флавия, Поход Александра. — М.: МИФ, 1993
 Квинт Курций Руф, История Александра Македонского. — М.: Издательство МГУ, 1993
  Плутарх, Александр, Сравнительные жизнеописания в двух томах, — М.: Издательство «Наука», 1994
 Diodorus Siculus, Книга XVII с сайта проекта Perseus
  Justinus, Epitome of the Philippic History of Pompeius Trogus, Book XI

Ссылки 
 Alexander the Great: chronology, с сайта livius.org

Списки сражений